Jan Carmiggelt (1909), Nederlands econoom en verzetsstrijder
 Jan Carmiggelt (1943), Nederlands journalist
 Jan Carmiggelt (architect), Nederlands architect